David Gill kan syfta bland andra: 

* David Gill (1843–1914), brittisk astronom
 David Gill (1928–1997), brittisk filmhistoriker
 David Gill (född 1957), brittisk fotbollsdirektör
 David Gill (född 1966), tysk ämbetsman